La Arena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Arena, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 
 La Arena, Ocosingo, 
 La Arena, Oaxaca, 
 La Arena, Veracruz, Minatitlán, 
 La Arena, Juárez, 
 La Arena, Guerrero, Acapulco de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar